Wuffli ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Wuffli (1927–2017), Schweizer Bankmanager, Generaldirektor Schweizerische Kreditanstalt 1967–1977, Vater von Peter
 Peter Wuffli (* 1957), Schweizer Bankmanager, Konzernchef UBS 2001–2007, Verwaltungsratspräsident Partners Group, Sohn von Heinz
 Miriam Wuffli (* 1991), Schweizer Snowboarderin